Sellius ist der Familienname folgender Personen:

 Burchard Adam Sellius (1707–1745), deutscher Historiker
 Gottfried Sellius (um 1704–1767), deutscher Jurist, Naturforscher und Übersetzer im Zeitalter der Aufklärung

Sellius ist der Gentilname folgender Personen:

 Marcus Sellius Honoratus, römischer Ritter (Kaiserzeit)